Дми́трий Епифа́нов:
 Епифанов, Дмитрий Александрович (род. 1979) — российский рэндзист.
 Епифанов, Дмитрий Борисович (род. 1978) — российский футболист.